Inundação - grande alagamento resultado de fortes chuvas e/ou tempestades
Ou ainda:
 Inundação (crime) - previsto no artigo 254 do Código penal brasileiro
 Algoritmo de inundação - algoritmo para grafos

Desambiguação